Kurhof steht für:

 Kurhof (Gemeinde Grafenegg), ein abgegangener Freihof
 Obersalbach-Kurhof, Ortsteil der saarländischen Gemeinde Heusweiler